La 1. Lig 1976/77 fue la 19.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1976
Fútbol en 1977
Deporte en Turquía en 1976
Deporte en Turquía en 1977